Roberto Moreno, brazilski dirkač Formule 1, * 11. februar 1959, Rio de Janeiro, Brazilija.

Roberto Pupo Moreno, bolj znan kot Roberto Moreno, je upokojeni brazilski dirkač Formule 1. V Formuli 1 je debitiral v sezoni 1982, toda le na eni Veliki nagradi, kjer se ni kvalificiral na dirko. Naslednjo priložnost je dobil šele na zadnjih dveh dirkah v sezoni 1987, ko pa se je izkazal s šestim mestom na Veliki nagradi Avstralije. Po slabi sezoni 1989 in večjem delu sezone 1990, je dobil priložnost na zadnjih dveh dirkah v konkurenčnem Benettonu, ki jo je izkoristil z drugim mestom na Veliki nagradi Japonske, rezultatom kariere. V sezoni 1991 je dosegel še dve četrti mesti in peto mesto, po slabši sezoni sezoni 1992 se je že upokojil, se v sezoni 1995 vrnil, toda brez večjih uspehov, zato se je po koncu sezone dokončno upokojil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (poševne dirke pomenijo najhitrejši krog)

Živeči ljudje
Brazilski dirkači
Brazilski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
AGS-ovi dirkači Formule 1
Colonijevi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1
Fortijevi dirkači Formule 1